Eten bezeichnet:
 Eten (Insel) in Mikronesien

Etén bezeichnet:
 Distrikt Eten in Peru
 Distrikt Puerto Eten in Peru

eTEN bezeichnet:
 Electronic Trans-European Networks, Förderprojekt der EU, siehe Transeuropäische Netze

E-TEN bezeichnet:
 E-Ten, taiwanischer Telekommunikationshersteller

Siehe auch:
 Ethen
 Eton

Abkürzung